Mex (Vaud), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Mex (Wallis), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis

Zie ook
Mexx, een Nederlandse modemerk